Aftershock puede referirse a:

 Aftershock, nombre de la montaña rusa modelo Boomerang del parque de atracciones estadounidense Silverwood Theme Park.
 Aftershock (2010), película del director de cine chino Feng Xiaogang.
 Aftershock, grupo estadounidense de metalcore, desmembrado de Killswitch Engage.
 Aftershock, personaje de los cómics de Spider-Girl de Marvel.
 Aftershock: Earthquake in New York (1999), miniserie coproducida por los Estados Unidos y Alemania.
 Aftershock (2013), película del director de cine Nicolás López.